Chorbuben steht für:

 Münchner Chorbuben
 Kiedricher Chorbuben